Чемпионат Украины по футболу 1995 года среди женских команд () — 4-ый Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 5 мая, а завершился 9 октября 1995 года матчем за первое место между ФК «Донецк» и киевской «Алиной». Победив в этом матче со счётом 2:1 донецкая команда стала во второй раз подряд победительницей чемпионата Украины.

Участники 
В чемпионате в 1995 году принимали участие 9 команд. Из команд прошлого сезона чемпионат лишился серебряного призёра луганской «Юнисы», а также киевского «Динамо», кировоградской «Краянки» и луганской «Эсмиры». Новичками чемпионата стали киевский «Спартак» и львовская «Гармония».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Матч за 1 место

Ссылки 
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

1995
Футбол на Украине в 1995 году
1995 год в женском футболе